

Patronyme 

 John Loudon McAdam (1756-1836), ingénieur écossais, inventeur d'une technique d'empierrement des chaussées.
 Al MacAdam (né en 1952), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
 John McAdam (homme politique), marchand et un homme politique canadien du Nouveau-Brunswick.

Toponyme 
 McAdam, village du Comté d'York situé Nouveau-Brunswick (Canada)

Astronomie 
(27227) McAdam, astéroïde

Voir aussi 
 Rachel McAdams, actrice américaine.